Felt har flere betydninger:

Steder 
 Felt (Idaho), et frit samfund i Teton County, Idaho
 Felt (Oklahoma), et lille samfund i Cimarron County, Oklahoma
 Cape Felt, på Bakutis-kysten på Marie Byrd Land, Antarctica
 Felt Forum, det tidligere navn for The Theater i Madison Square Garden
 Felt Cobblestone General Store, historisk landhandel i Ontario County, New York

Flora og fungi 
 Gaffelgrenet plysalge, også kaldet Felt alga, er en type tang

Musik 
 Felt (band), et engelsk alternativ rock-band
 Felt (hip hop-gruppe)
 Felt: A Tribute to Christina Ricci, Felt's første album
 Felt, Vol. 2: A Tribute to Lisa Bonet, Felt's andet album
 Felt 3: A Tribute to Rosie Perez, Felt's tredje album
 Felt Mountain, et album af Goldfrapp
 Felt Tip (EP), et album af Smashing Time
 Felt (Anchor & Braille-album), et album af Anchor & Braille
 Felt (Nils Frahm-album), et album af Nils Frahm

Folk 
 Felt-familien, en amerikansk familie af politikere
 Dick Felt (1933-2012), tidligere college- og AFL Football-forsvarsspiller
 Dorr Felt (1862–1930), opfinderen af Comptometeret
 Edward P. Felt (1960-2001), et offer for terrorangrebene 11. september 2001 ombord på United Airlines Flight 93
 Ephraim Porter Felt (1868-1943), amerikansk entomolog med speciale i Diptera
 Harry D. Felt (1902-1992), amerikansk pilot i anden verdenskrig og øverstkommanderende for Pacific Command
 Irving M. Felt (1910-1994), amerikansk forretningsmand
 John H. Felt (1867-1938), arkitekt og grundlægger af J.H. Felt & Company
 Louie B. Felt (1850-1928), Mormon-personlighed
 Nathaniel H. Felt (1816–1887), politiker og mormon-personlighed
 Robert Felt (1952-2002), computerprogrammør og vinder af National Scrabble Championship
 Ulrike Felt (født 1957), østrigsk sociolog
 William Mark Felt, Sr. (1913-2008), informant i Watergate-skandalen under navnet "Deep Throat"

Andet 
 Felt (cykelsport), betegnelse for gruppe af cykelryttere, der kører samlet
 Felt and Tarrant Manufacturing Company, Comptometer-fabrikant
 Felt Bicycles, en amerikansk fabrikant af cykler
 Felt er navnet på en figur i anime-serien Mobile Suit Gundam 00
 Felt (fysik) – fysisk størrelse tilknyttet et hvert sæt rumlige koordinater og eventuelt tiden

Se også 
 Felts